Локрин () — согласно утверждениям Гальфрида Монмутского, второй легендарный король Британии, старший сын Брута Троянского, потомок мифического троянского героя Энея.

Биография 
Правил частью Британии под названием Логрия, границы которой приблизительно соответствовали границам современной Англии. Он отомстил за смерть своего брата Албанакта, убитого легендарным королём гуннов Гумбером. Битва состоялась на берегах реки, на которой высадились гунны. Потом эта река была названа Гумбер. Локрин захватил в качестве трофеев только золото и серебро, найденное на кораблях, а также пленённую гуннами дочь короля германцев Эстрильду. Захват Эстрильды рассердил Корина, с дочерью которого Гвендолиной Локрин был посватан. Поэтому Локрин был вынужден жениться на Гвендолине, но продолжал тайно любить Эстрильду, которую прятал в пещере.

У Локрина было двое детей: дочь Габрена от Эстрильды и сын Мадан от королевы Гвендолины. После рождения Мадана Локрин отослал сына к его деду Корину в Корнуолл. Дождавшись смерти Корина, Локрин покинул Гвендолину и провозгласил королевой Эстрильду. Королева Гвендолина собрала в Корнуолле армию и выступила против Локрина. Во время битвы возле реки Стур Локрин был убит.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии